DV – kompletny wykaz dzieł Franza Schuberta
 DV (Dagblaðið Vísir) – islandzki tygodnik
 DV () – format cyfrowego zapisu wizji
 %DV (ang. ) – zob. zalecane dzienne spożycie
 Deutsche Vereinigung – niemiecka nazwa Zjednoczenia Niemieckiego